

Astronomia 
 341 California – asteroide della fascia principale
 Nebulosa California – nebulosa ad emissione visibile nella costellazione di Perseo

Cinema 
 California – film del 1927 diretto da W. S. Van Dyke
 California (Can't Help Singing) – film del 1944 diretto da Frank Ryan
 Vecchia California (California) – film del 1947 diretto da John Farrow
 California – film del 1977 diretto da Michele Lupo
 La California – film del 2022 diretto da Cinzia Bomoll

Geografia

Brasile 
 Califórnia – comune del Paraná

Colombia 
 California – comune del dipartimento di Santander

El Salvador 
 California – comune del dipartimento di Usulután

Italia 
 California – frazione di Gosaldo, in provincia di Belluno
 California – frazione di Nibionno, in provincia di Lecco
 California – frazione di Lesmo, in provincia di Monza
 California – località di Piumazzo, frazione di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena
 La California – frazione di Bibbona, in provincia di Livorno
 Campofiorenzo-California – frazione di Casatenovo, in provincia di Lecco
 Nuova California – frazione di Ardea, nella città metropolitana di Roma Capitale

Messico
 Bassa California (Baja California) – stato federato 
 Bassa California del Sud (Baja California Sur) – stato federato
 Golfo di California

Stati Uniti d'America 
 California – stato federato 
 California City – città della contea di Kern, California
 California – città della contea di Campbell, Kentucky
 California – census-designated place della contea di Saint Mary's, Maryland
 California – capoluogo della contea di Moniteau, Missouri
 California – sobborgo di Cincinnati, Ohio
 California – borough della contea di Washington, Pennsylvania
 California – township della contea di Starke, Indiana
 California – township della contea di Branch, Michigan

Trinidad e Tobago 
 California – villaggio appartenente alla città di Couva

Musica 
 California – album di Gianna Nannini del 1979 
 California – album degli American Music Club del 1988
 California – singolo di Mylène Farmer del 1996
 California – singolo di Belinda Carlisle del 1997
 California – album dei Mr. Bungle del 1999 
 California – singolo dei Phantom Planet del 2002
 California – EP degli Hawk Nelson del 2004
 California – singolo di Lenny Kravitz del 2004
 California –  album del gruppo Wilson Phillips del 2004
 California – album dei Blink-182 del 2016
 California – singolo di Grimes del 2016
 California – EP di Diplo del 2018

Storia
 California – provincia dell'Impero spagnolo

Televisione 
 California (Knots Landing) – spin-off della serial tv Dallas

Altro 
 Ferrari 250 GT California – automobile della Ferrari
 Ferrari California – automobile della Ferrari
 Ferrari California T – automobile della Ferrari
 Moto Guzzi California – motocicletta della Moto Guzzi
 California – classe di incrociatori
 California – nave ospedale della Regia Marina
 California – stazione della linea M4 della metropolitana di Milano
 California – scultura di Hiram Powers